Celestin er et navn, som er blevet båret af flere:

 Pave Celestin 1. – pave fra 422 til 432
 Modpave Celestin 2. – modpave december 1124
 Pave Celestin 2. – pave fra 1143 til 1144
 Pave Celestin 3. – pave fra 1191 til 1198
 Pave Celestin 4. – pave oktober-november 1241
 Pave Celestin 5. – pave juli-december 1294
 Célestin Freinet – fransk pædagog

Se også
 Frøken Nitouche – dansk lystspil, hvor en af hovedpersonerne er organisten Celestin.